Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lunaria annua
 El nombre común de la planta Mesembryanthemum crystallinum